Alberto Martínez puede referirse a:

 Alberto Martínez Baca, político argentino;
 Alberto Martínez Díaz (1961 - ), exfutbolista español;
 Alberto Martínez Jara (1988 - ), futbolista paraguayo.
 Alberto Laureano Martínez (1913-1980) letrista argentino.